Randatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Randatjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735273-173829), sjö i Bodens kommun,  (3,95 ha)
Randatjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735811-173428), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn